Regueras de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Regueras de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Regueras de Arriba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar